Erdei Ferenc emlékét több szobor őrzi, köztük kettő szülővárosában, Makón található:

 Erdei Ferenc-szobor (Rajki László) Rajki László alkotása az Erdei Ferenc téren
 Erdei Ferenc-szobor (Hadik Magda) Hadik Magda alkotása a Posta utcában,
ezenkívül
 Erdei Ferenc-szobor (Domonkos Béla) Domonkos Béla alkotása Bábolnán